Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1986 прошёл в городе Торонто (Канада) с 31 марта по 6 апреля 1986 года. Турнир прошёл в 28-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 9-й раз. В Торонто турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 17-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Канады, победив в финале сборную Шотландии со счётом 4:3. Третье место заняли сборная США, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции со счётом 7:2.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за 3-е место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (одновременно и как сборная принимающей страны, и как ; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Эд Лукович), восемь европейских мужских сборных, сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за 4-е место и выход в полуфинал плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за распределение 8—10 мест.

Тай-брейки 
 За 4-е место и выход в полуфинал плей-офф

В результате в окончательной классификации 4-е место заняла сборная США, 5-е место — сборная Швейцарии, 6-е место — сборная Норвегии.

 За распределение 8—10 мест

В результате в окончательной классификации 8-е место заняла сборная Дании, 9-е место — сборная ФРГ, 10-е место — сборная Италии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Ули Сутор (сборная ФРГ).

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1986

Примечания 

1986
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Торонто
1986 год в кёрлинге
Март 1986 года
Апрель 1986 года